Дус-Холь — название нескольких озёр в России (Тыва). Переводится с тувинского языка как «солёное озеро».

 Дус-Холь (озеро, Тандинский кожуун)
 Дус-Холь (озеро, Эрзинский кожуун)
 Дус-Холь (озеро, Тес-Хемский кожуун)